Tebaldo II di Blois;
Tebaldo II di Champagne;
Tebaldo II di Navarra.